homonymies exactes
 Ajuda, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne ;
 Ajuda, paroisse civile de la municipalité de Peniche, située dans le district de Leiria ;

élément de la dénomination
 Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, paroisse civile de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre ;
 Fenais da Ajuda, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
 le Palais national d'Ajuda, ancien palais royal à Lisbonne.